Aomori pode significar:
 Aomori - uma província do Japão.
Aomori (cidade) - cidade do Japão, capital da província com o mesmo nome.
Aomori (romance) - romance de Dazai Osamu.

Desambiguação